Игор Ивановић је име и презиме следећих људи:
Игор Ивановић (фудбалер, 1990), црногорски фудбалер
Игор Ивановић (фудбалер, 1997), српски фудбалер
Игор Ивановић (музичар), босанскохерцеговачки музичар